Talles (1998), calciatore brasiliano
 Talles (2002), calciatore brasiliano